Arses lorealis és una espècie d'ocell de la família dels monàrquids (Monarchidae) que habita els boscos del nord-est d'Austràlia.

Referències 

Arses